La ligne de Varsovie à Katowice (ou ligne ) est une ligne ferroviaire de Pologne qui relie Varsovie à Katowice.

Histoire 
La ligne est ouverte par étapes. le premier tronçon "Grodzisk Mazowiecki - Rogów" est ouvert en , le  deuxième tronçon "Rogów - Częstochowa Osobowa" en , le troisième tronçon "Częstochowa Osobowa - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice" en , le quatrième tronçon "Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Katowice Szopienice Południowe" en  et le dernier tronçon "Katowice Szopienice Południowe - Katowice" en 1942.
La jonction entre Warszawa Centralna et Józefinów date de 1967.
L'électrification de la ligne s'étend de 1953 à 1967.

Caractéristiques

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire en Pologne

Liens externes 
 

Varsovie
Katowice
Varsovie